Jméno František Weyr nosí více osob:

 František Weyr (matematik) (1820–1889) – český matematik
 František Weyr (architekt) (1867–1939) – český architekt a stavitel
 František Weyr (1879–1951) – český právník a právní filosof

Související články 

 František
 Weyr